Sharif () ist ein arabischer männlicher Vorname und Familienname mit der Bedeutung „hervorragend, bedeutend, rechtschaffen“. Die weibliche Form des Namens ist Sharifa, die türkische männliche Form ist Şerif.

Namensträger

Vorname 

 Sharif Sheikh Ahmed (* 1964), somalischer Politiker und Staatspräsident (2009–2012)
 Sharif Atkins (* 1975), US-amerikanischer Filmschauspieler
 Muhammad Sharif Butt (1926–2015), pakistanischer Sprinter
 Sharif Dean (1947–2019), algerisch-französischer Musiker
 Sharīf Ḥarīr (* vor 1983), sudanesischer Anthropologe und Politiker
 Sharif Sehnaoui (* 1976), libanesischer Improvisationsmusiker

Familienname 
 Abd as-Sattar Sharif (1933–2008), kurdischer Politiker
 Ahmed Bey bin Muhammad Sharif (1786–1851), Bey von Constantine
 Ayman esh-Sharif (* 1980), libyscher Fußballschiedsrichter
 Bülent Sharif (* 1973), deutsch-türkischer Schauspieler und Model
 Dschamal al-Hadsch Sharif (* 1930), kurdischer Politiker
 Dschafar Scharif-Emami (1910–1998), iranischer Politiker und Ministerpräsident des Iran
 Farhang Sharif (1931–2016), iranischer Musiker und Tar-Spieler
 Jasmine Sharif, pakistanische Schwimmerin, Athletin bei Special Olympics
 M. M. Sharif (1893–1965), Philosoph, Hochschullehrer, Persönlichkeit des Islams in Pakistan
 Manal al-Sharif (* 1978/1979), saudische IT-Beraterin
 Maryam Nawaz Sharif (* 1973), pakistanische Politikerin
 Maimunah Mohd Sharif (* 1961), malaysische Städteplanerin und UN-Habitat-Direktorin
 Mohammad Abd al-Ghaffar asch-Scharif (* 1953), kuwaitischer islamischer Rechtswissenschaftler
 Mohammed Raja Abdullah Al-Hussaini Al Sharif, saudischer Diplomat
 Muhammad Sharif (1920–2004), pakistanischer Großindustrieller
 Muhammad Ahmad Al-Sharif, Generalsekretär der World Islamic Call Society
 Nawaz Sharif (* 1949), ehemaliger Premierminister von Pakistan
 Omar Sharif (1932–2015), ägyptischer Schauspieler
 Omar Sharif jr. (* 1983), kanadischer Schauspieler, LGBT-Aktivist und Model
 Raheel Sharif (* 1956), pakistanischer General und amtierender Armeechef des Landes
 Sajjad Sharif (* 1963), bangladeschischer Autor und Journalist
 Shehbaz Sharif (* 1951), pakistanischer Politiker
 Solmaz Sharif (* 1986), US-amerikanische Dichterin
 Tayba Hassan Al-Sharif (* 1963), sudanesisch-US-amerikanische International Protection Officer des Hohen Kommissars für Flüchtlinge der Vereinten Nationen

Siehe auch 
 Sharif-Familie, ein bedeutender Clan in der pakistanischen Politik und Wirtschaft
 Scherif, ein islamischer Ehrentitel
 Shariff (Begriffsklärung)

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Arabischer Personenname